Талгатбек Жамшитович Абайдильдин (1948) — политический деятель Казахстана. Казах.

Биография 
Родился 16 сентября 1948 года в городе Есиль Акмолинской области.

1974 — Окончил Казахский государственный педагогический институт имени Абая (учитель математики), 1993 — Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (экс-ВПШ).

Работал советником Президента республики, вице-министром охраны окружающей среды.

С 1966 — работал токарем, служил срочную в Советской армии.

В 1974—1980 — заместитель председателя профкома КазПИ, инструктор, комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома комсомола.

В 1980—1988 — заведующий отделом Калининского райисполкома г. Алма-Аты, заместитель заведующего Алма-Атинского горкома партии.

В 1988—1991 — инструктор, политорганизатор отдела ЦК Компартии Казахстана.

В 1991—1993 — референт, старший референт отдела по связям с религиозными организациями, консультант отдела политического анализа аппарата Президента, государственный инспектор Главной контрольной инспекции при Президенте.

В 1993—1995 — член Центризбиркома.

В 1995—1997 — государственный инспектор Организационно-контрольного отдела Администрации Президента.

В марте-мае 1997 — заместитель акима Кокчетавской области.

С мая 1997 — заместитель, акима Восточно-Казахстанской области.

С декабря 2000 — 1-й заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 1999 — председатель Восточно-Казахстанского регионального комитета партии «Отан» (одновременно).

27 февраля 2003 — аким Восточно-Казахстанской области (Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2003 года N 1027). Сменил Виталия Метте.

8 декабря 2004 освобождён от должности акима Восточно-Казахстанской области, в пользу Храпунова.

В 2005 году на выборах в Сенат парламента Республики Казахстан от Восточно-Казахстанской области получил 89,5 процентов голосов и прошёл в Сенат.

На 16.09.2008 секретарь Комитета по экономической и региональной политике. Депутат Сената Парламента от Восточно-Казахстанской области.

Семья 
Женат и имеет двоих сыновей.

Награды 
 Награждён орденом «Курмет», грамотой Верховного Совета Казахской ССР и семью медалями.
 2013 — Орден Парасат.

Примечания

Ссылки 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть Кто в Казахстане. Изд-е 6-е. Алматы, 2002, с. 5).
 http://www.deputate.kz/more_decision.aspx?id=1585

Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Выпускники Университета КИМЭП
Акимы Восточно-Казахстанской области